Carlos Nobre — cantor e compositor brasileiro
Carlos Nobre (cientista) — cientista brasileiro
Carlos David e Almeida Nobre — futebolista português

Desambiguações de antropônimos